404 est un nombre.
 404 est une année du calendrier grégorien.
 le Martin 404 est un avion de ligne américain.
 la Peugeot 404 est un modèle d'automobile commercialisé par la marque Peugeot.
 l'erreur 404 est un code du protocole HTTP.
 Erreur 404 (Rézal 404) est le nom d'un collectif culturel basé à Paris.
 404 est un roman de Sabri Louatah
 Erreur 404 est une chanson de l'Impératrice sur l'album Matahari (Edition impériale)

Homonymie de nombre